187 He Wrote — другий студійний альбом американського репера Spice 1, виданий 28 вересня 1993 р. лейблом Jive Records. Виконавчі продюсери: 187 Fac, Чез Гейз.

На «Dumpin' 'Em in Ditches», «The Murda Show» і «Trigga Gots No Heart» існують відеокліпи. Останній трек можна почути у фільмі «Загроза суспільству», його видали як сингл до саундтреку.

Список пісень

Чартові позиції 
Альбому

Синглів

Посилання 

Альбоми Spice 1
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми